Laaland ist 
 ein alter Name für Lolland

und der Familienname von 
 Cornelius Laaland (1829–1891), lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent des Petersburger Konsistorialbezirks